Gunston Hall steht für:

 Gunston Hall (Anwesen), Herrenhaus und Anwesen in Virginia, Vereinigte Staaten
 USS Gunston Hall, Schiffe der United States Navy